L'occhione del Perù (Burhinus superciliaris, Tschudi 1843), è un uccello della famiglia dei Burhinidae.

Sistematica 
Burhinus superciliaris non ha sottospecie, è monotipico.

Distribuzione e habitat 
Questo uccello vive in Perù, Ecuador e Cile.

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Burhinidae